Plátano (plural plátanos) hace referencia a varios artículos:

Botánica 

Especies de la familia de las musáceas y sus frutos comestibles
 Plátano (fruto), genérico del fruto comestible.

 Plátano, banano y banana, nombre vulgar de varias especies híbridas de Musa × paradisiaca;
 Plátano, nombre vulgar de plantas y frutos de la familia de las musáceas;
 Plátano, nombre vulgar del género tipo Musa;
 Plátano primitivo o malayo, nombre vulgar de la especie Musa acuminata;
 Plátano macho, nombre vulgar de la especie Musa balbisiana;
 Plátanos ornamentales, nombre vulgar de las especies del género Ensete.

Árboles de sombra

 Plátano, nombre vulgar de algunas especies de la familia Platanaceae;
 Plátano americano o de Virginia, nombre vulgar de la especie Platanus occidentalis;
 Plátano europeo o de Oriente, nombre vulgar de la especie Platanus orientalis;
 Plátano de sombra, plátano español o plátano de paseo, nombre vulgar de la especie híbrida Platanus × hispanica;
 Plátano falso, nombre vulgar de la especie Acer pseudoplatanus;

Geografía física

En Honduras

 Río Plátano

Localidades y divisiones administrativas

En Argentina

 Plátanos (Buenos Aires), localidad del partido de Berazategui.

En Costa Rica

 Mata de Plátano (Costa Rica), también conocido por su nombre anterior, El Carmen de Guadalupe, es el distrito cuarto del cantón de Goicoechea.

En Honduras

 Río Plátano, antiguo nombre de la localidad de Ras.

En Puerto Rico

 Mata de Plátano (Luquillo), barrio de la localidad.

Otros 

Conector banana